Die Ghana Premier League 2017 war die 57. Spielzeit der höchsten ghanaischen Spielklasse im Fußball der Männer. Sie begann am 12. Februar und endete am 22. Oktober 2017. Der Aduana Stars FC sicherte sich am vorletzten Spieltag zum zweiten Mal nach 2010 den Gewinn der Meisterschaft.

Teilnehmende Mannschaften 
Neben den dreizehn besten Mannschaften der Vorsaison sollten die Aufsteiger Bolga All Stars FC (Zone 1), Elmina Sharks FC (Zone 2) und Great Olympics FC (Zone 3) an der Saison 2017 teilnehmen. Nach einer Entscheidung des Internationalen Sportgerichtshofs (CAS) im November 2016 musste der Dreams FC wegen des Einsatzes des nicht spielberechtigten Cudjoe Mensah in der Saison 2015 absteigen, der direkte Konkurrent Tema Youth FC erhielt den Startplatz für die Saison 2017 zugesprochen.

Statistiken 
Die Saison wurde als Doppelrundenturnier ausgetragen, der Aduana Stars FC qualifizierte sich als Meister für die CAF Champions League 2018. Die drei Mannschaften mit der geringsten Punktzahl am Saisonende – Tema Youth FC, Great Olympics FC und Bolga All Stars FC – stiegen in die zweitklassige Division One League ab. Als Platzierungskriterium bei Punktegleichstand diente der direkte Vergleich.

Abschlusstabelle

Kreuztabelle 
Die Kreuztabelle stellt die Ergebnisse aller Spiele dieser Saison dar. Die Heimmannschaft ist in der linken Spalte, die Gastmannschaft in der oberen Zeile aufgelistet.

Torschützenliste 
Bester Torschütze der Saison war Hans Kwofie vom AshantiGold SC mit siebzehn Treffern. Beim 4:2-Sieg seiner Mannschaft über den bereits feststehenden Meister Aduana Stars FC hatte Kwofie am letzten Spieltag alle vier Tore der „Miners“ erzielt und damit Stephen Sarfo vom Berekum Chelsea FC vom ersten Rang der Torschützenliste verdrängt.

Weblinks  
 Karel Stokkermans: Ghana 2017: Ghana Premier League. In: rsssf.com (29. März 2018).

Einzelnachweise 

2017
Fußballsaison 2017